La Lentopallon Mestaruusliiga 2021-2022, 66ª edizione della massima serie del campionato finlandese di pallavolo femminile si è svolta dal 23 settembre 2021 al 24 aprile 2022: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento

Formula 
Le squadre, escluso quella del centro di formazione federale del , hanno disputato un girone all'italiana, sfidandosi per tre volte; inoltre ciascuna ha incontrato una volta il Kuortaneen; al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in:
 Quarti di finale e semifinali, giocati al meglio di tre vittorie su cinque gare
 Finale per il terzo posto, giocata al meglio delle due vittorie su tre gare
 Finale, giocata al meglio di quattro vittorie su sette gare
 Le squadre classificate al decimo ed undicesimo posto hanno acceduto ai play-out, giocati al meglio di tre vittorie su cinque gare. La squadra perdente ha disputato un ulteriore spareggio promozione-retrocessione con la vincitrice del campionato di Lentopallon 1-sarja, sempre al meglio delle tre vittorie su cinque gare. La vincente ha ottenuto la permanenza o la promozione in Lentopallon Mestaruusliiga.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di vittorie;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto
      Qualificata ai play-out

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Play-out

Qualificazione

Spareggio promozione-retrocessione

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni
 

Lentopallon Mestaruusliiga (femminile)
Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022